Појам  може да се односи на:

 Хенри VI Ланкастер, енглески краљ
 Хајнрих VI, цар Светог римског царства